Со́ня Пе́ртлова (; 24 марта 1988, Тршинец, Моравскосилезский край, ЧССР — 8 мая 2011, там же) — чешская шахматистка.

Биография 
В 2000 году Соня стала чешским чемпионом U12, чемпионом U16 в 2002 году и чемпионом U20 в 2007 году.

Соня заняла 2-е место в чешском чемпионате U18 в 2006 году. Она играла за Чехию на шахматной олимпиаде в Дрездене в 2008 году, где набрала 4 очка в 6 партиях и в командных чемпионатах Европы среди женщин в 2005 и 2009 годах.

Соня получила звания мастер ФИДЕ среди женщин в 2006 году и международный мастер среди женщин в 2008 году.

Работала на чешском телевидении, в шоу «V šachu».

Скончалась в 23-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком 8 мая 2011 года в Тршинеце.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Сони Пертловой  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Сони Пертловой  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Чехии
Участники шахматных олимпиад
Персоналии:Тешинская Силезия
Умершие от рака
Международные мастера по шахматам среди женщин